Alkmaar kan syfta på följande platser:

Nederländerna 

 Alkmaar, ort och kommun, Noord-Holland,

Surinam 

 Alkmaar, Surinam, ort, Commewijne,